Wyszogrodzka – ulica w Płocku
 Wyszogrodzka – osiedle w Płocku